Middlesbrough är ett enhetskommun i North Yorkshire i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Distriktet har 138 412 invånare (2011).

Middlesbrough delas in i:
 Nunthorpe
 Stainton and Thornton

Följande samhällen finns i Middlesbrough:

 Middlesbrough

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

 
Englands enhetskommuner
North Yorkshire